Serrat del Coll: serrat del terme municipal d'Arsèguel, a l'Alt Urgell
 Serrat del Coll: serrat del terme municipal de Castellar de la Ribera, a l'Alt Urgell
 Serrat del Coll: serrat del terme municipal de Castellcir, al Moianès